Сары-Шаган:

 Сары-Шаган (полигон)
 Сары-Шаган (посёлок)
 Сары-Шаган (станция)

См. также
 Приозёрск
 Балхаш-9